Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 672 dans le monde.

 Route régionale 672 en Finlande 
 Route nationale 672 en France